En , Gustawów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gustawów, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Gustawów, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Gustawów, village du powiat de Lipsko,
 Gustawów, village du powiat de Radom.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Gustawów, village de la gmina de Fałków,
 Gustawów, village de la gmina de Stąporków.

dans  la voïvodie de Silésie 
 Gustawów, village.